Schönwald je název různých sídel.

V Německu jde o následující:
 Schönwald (Bavorsko)
 Schönwald (Braniborsko)
 Schönwald im Schwarzwald

V Česku jde o německý název následujících:
 Krásný Les (okres Karlovy Vary) – obec v okrese Karlovy Vary
 Krásný Les (okres Liberec) – obec v okrese Liberec
 Lesná (okres Tachov) – obec v okrese Tachov
 Podlesí (Budišov nad Budišovkou) – část města Budišov nad Budišovkou v okrese Opava
 Podlesí (Bartošovice v Orlických horách) – zaniklá obec na území obce Bartošovice v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Krásný Les (Petrovice) – část obce Petrovice v okrese Ústí nad Labem
 Šénvald (též Schönwald) – zámek v obci Jinošov v okrese Třebíč

Související články 
 Krásný Les
 Šumvald (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Německé názvy sídel v Česku